Maximilien de Baillet-Latour (1737-1806) – feldmaresciallo austriaco
 Henri de Baillet-Latour (1876-1942) – dirigente sportivo belga